Дом Говинга (Ховинга, «Домус») — жилое здание с коммерческими помещениями в Выборге, построенное в начале XX века по проекту архитектора Карла Хорд аф Сегерштадта и превращённое в руины к началу XXI века. Расположенный на Крепостной улице в центре города Выборга пятиэтажный дом в стиле северный модерн включён в перечень памятников архитектуры.

История 

В наследство от своих отца и деда, происходивших из голландского рода,  (1877—1970) принял единственный в Выборге книжный магазин. Получивший европейское образование предприниматель, книготорговец и писатель отличался энергичным и решительным характером. По возвращении в Выборг после обучения он загорелся идеей постройки доходного дома. Для этого он учредил акционерное общество «Актиеболагет Домус» и нанял гельсингфорсского архитектора Карла Хорд аф Сегерштадта, причём в качестве условия заказа установил, чтобы зодчий переехал в Выборг. Благодаря этому условию Выборг получил ещё два красивых здания, возведённых по проектам талантливого архитектора в период пребывания в городе: жилой дом на улице Сторожевой Башни, 14 и Выборгский рынок.

Для размещения квартир и книжного магазина Говинга К. Х. аф Сегерштадт спроектировал пятиэтажный каменный дом с двором-колодцем на большом участке. Фасад в стиле северного модерна привлекал всеобщее внимание удачно подобранными элементами декора: эркерами, щипцами, растительным орнаментом и мелкими оконными переплётами. Но позднее пришлось сожалеть о выборе участка для строительства: Екатерининская (Крепостная) улица, бывшая главной улицей города на протяжении нескольких столетий, к началу XX века уступила этот статус более престижной и широкой Торкельской улице. Узость средневековой улицы мешала обзору красивого фасада «Домуса». Чтобы дом не подавлял своими размерами соседние небольшие двухэтажные постройки, архитектор условно расчленил фасад надвое. Левая часть, плоская, с большими витринами книжного магазина на первом этаже, смещена вглубь от красной линии. Правая часть — также симметричная, оформлена двумя эркерами, завершающимися вверху щипцами.

Важной достопримечательностью дома стали различные по форме и цвету печи и камины. Более шестидесяти авторских печей были не только средством обогрева и вентиляции, но и важными элементами художественного убранства. Изразцовые рисунки сочетались с лепным узором потолков и отделкой дверей, оригинальной формой бронзовых сантехнических приборов. Восхищение современников вызывала парадная лестница, оформленная мозаичными полами, настенными фресками, оригинальными деревянными перилами с металлическими ограждениями художественного литья, а также такими элементами декора, как барельефы летучих мышей под потолками лестничных площадок.

«Домус» Говинга в ходе советско-финских войн (1939—1944) пострадал незначительно: самой заметной утратой стал один из щипцов главного фасада. В здании, как нигде в Выборге, сохранялись интерьеры в стиле национального романтизма. Как и до войны, в послевоенное время первый этаж занимал магазин (но не книжный, а продуктовый), а верхние этажи были жилыми. Но хорошая сохранность фасадов и интерьеров сыграла роковую роль в судьбе дома: когда в середине 1980-х годов из-за изношенности коммуникаций было принято решение провести в здании капитальный ремонт, появилась идея приспособить расселённый дом под валютную гостиницу (несмотря на отсутствие коридорной системы планировки) с пристройкой нового гостиничного корпуса на участке улицы Новой Заставы, пустующем с военного времени. Однако совместная советско-люксембургская компания «Евродил» в условиях Перестройки и распада СССР не выполнила своих обязательств, а после приватизации здание попало к неоднократно сменявшимся неэффективным собственникам и без должного ухода превратилось в руины. В результате большая часть декоративных элементов интерьера оказалась утраченной, и обветшавшее здание находится под угрозой обрушения.

С 2004 года дом принадлежал некоему Адилу Амирханову. В 2009 было заключено охранное обязательство, однако Амирханов не восстановил здание, в 2012 Комитет по культуре Ленобласти подал иск в суд. В марте 2021 года Выборгский городской суд вынес решение об изъятии аварийного здания у собственника и передаче его на баланс Ленобласти, о чём просил комитет по сохранению объектов культурного наследия региона по причине ненадлежащего содержания памятника архитектуры. В том же году были проведены противоаварийные работы, в ходе которых были демонтированы опасные выступающие элементы здания.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Довоенные изображения здания на «Виртуальном Выборге»

Архитектура выборгского модерна
Доходные дома Выборга
Памятники архитектуры Выборга
Памятники архитектуры Ленинградской области под угрозой уничтожения
Руины в Выборге
Сооружения в стиле «северный модерн»
1905 год в Ленинградской области
Здания и сооружения, построенные в 1905 году в России